Плей-оф Кубка Стенлі 1991 — стартував після регулярного чемпіонату 3 квітня та фінішував 25 травня 1991.

Учасники плей-оф

Конференція Принца Уельського

Дивізіон Адамса 
 Бостон Брюїнс, чемпіон дивізіону Адамса, Конференції Принца Уельського – 100 очок
 Монреаль Канадієнс – 89 очок
 Баффало Сейбрс – 81 очко
 Гартфорд Вейлерс – 73 очка

Дивізіон Патрик 
 Піттсбург Пінгвінс, чемпіон дивізіону Патрика – 88 очок
 Нью-Йорк Рейнджерс – 85 очок
 Вашингтон Кепіталс – 81 очко
 Нью-Джерсі Девілс – 79 очок

Конференція Кларенса Кемпбела

Дивізіон Норріса 
 Чикаго Блекгокс, чемпіон дивізіону Норріса, Конференції Кларенса Кемпбела, Кубок Президента – 106 очок
 Сент-Луїс Блюз – 105 очок
 Детройт Ред-Вінгс – 76 очок
 Міннесота Норт-Старс – 68 очок

Дивізіон Смайт 
 Лос-Анджелес Кінгс, чемпіон дивізіону Смайт – 102 очка
 Калгарі Флеймс – 100 очок
 Едмонтон Ойлерс – 80 очок
 Ванкувер Канакс – 65 очок

Плей-оф

1/8 фіналу 
Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Чвертьфінали 
Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 1990—1991